Virág Imre (1931–2015) matematikus
 Virág Imre (1938–2016) építészmérnök